Malle (Bélgica) — município
Mallee (botânica) — hábito de crescimento de certas espécies de eucalipto

Ver também 
Stipiturus mallee — ave da Austrália

Desambiguações de topônimos